A categoria 48 kg feminino do Campeonato Mundial de Judô ocorreu no dia 26 de agosto.

Medalhas

Resultados

Grupo A

Grupo B

Grupo C
{{16TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes
| RD1=Primeira rodada
| RD2=Quartas de final
| RD3=Semifinal
| RD4=Final

| team-width=130
| score-width=20

| RD1-team03= Sümeyye Akkuş
| RD1-score03=000
| RD1-team04=

Grupo D

Final

Repescagem

Referências
Tabela Oficial

Campeonato Mundial de Judô de 2013